Gunter Sizzo de Schwarzburgo (en alemán, Günther Sizzo von Schwarzburg; Rudolstadt, 3 de junio de 1860-Grossharthau, 24 de marzo de 1926) fue jefe de la Casa de Schwarzburgo y pretendiente al trono de los principados de Schwarzburgo-Rudolstadt y Schwarzburgo-Sondershausen.

Biografía 
Nació en Rudolstadt siendo el hijo del príncipe reinante de Schwarzburgo-Rudolstadt, Federico Gunter, y de su segunda esposa, la condesa Elena de Raina. La condesa Elena murió tres días después del nacimiento del príncipe Sizzo y su hermana melliza, la princesa Elena. La madre de Sizzo era la hija del príncipe Jorge Bernardo de Anhalt-Dessau de su matrimonio morganático con Teresa Emma von Erdmannsdorf.

Aunque la madre del príncipe Sizzo había sido adoptada por su propio tío, el príncipe Guillermo de Anhalt, y le fue dado el título de princesa de Anhalt el 1 de agosto de 1855 por el duque reinante de Anhalt-Dessau, el matrimonio de sus padres todavía era considerado morganático. Por causa de esto, el príncipe Sizzo no pudo ser reconocido con el título de príncipe de Schwarzburgo-Rudolstadt, y en su lugar fue creado el título de príncipe de Leutenberg el 21 de junio de 1860 para su uso. A pesar de habérsele negado el uso del título de príncipe de Schwarzburgo-Rudolstadt, a Sizzo le fueron concedidos los derechos de sucesión sobre el principado de Schwarzburgo-Rudolstadt en el caso de extinción de todos los dinastas varones. Aunque todos los miembros de la rama de Rudolstadt aceptaron este hecho, los miembros de la rama de Sondershausen no lo consintieron y también reclamaron los derechos sobre Rudolstadt.

Reconocimiento de los derechos 
El 21 de abril de 1869, los derechos de sucesión del príncipe Sizzo fueron reconocidos por todos los miembros de la Casa de Schwarzburgo y además fue hecho miembro pleno de la misma, permitiéndosele el uso del título de príncipe de Schwarzburgo. Tras el propio consentimiento del príncipe Sizzo, se convirtió en heredero presunto de Schwarzburgo-Rudolstadt por delante del príncipe de Sondershausen, y tercero en la línea de sucesión de Schwarzburgo-Sondershausen por detrás del príncipe de Rudolstadtd, Gunter Víctor, quien era el segundo y el hermano del príncipe reinante de Schwarzburgo-Sonderhausen, Leopoldo, quien era el primero.

Después de la muerte del príncipe Carlos Gunter de Schwarzburgo-Sondershausen el 28 de marzo de 1909, la rama de Sondershausen quedó extinta y los principados de Schwarzburgo quedaron unidos en unión personal bajo el gobierno del príncipe Gunter Víctor de Schwarzburgo-Rudolstadt. Desde entonces, el príncipe Sizzo se convirtió en heredero presunto de los dos principados.

Sus opciones de suceder, no obstante, terminaron el 22 de noviembre de 1918 cuando el príncipe Gunter Víctor abdicó tras la revolución alemana que depuso a todos los monarcas alemanes. Después de la muerte del príncipe Gunter el 16 de abril de 1925, el príncipe Sizzo lo sucedió como jefe de la Casa de Schwarzburgo. Su tenencia como jefe de la casa no duraría mucho; menos de un año después el príncipe Sizzo murió en Grossharthau, siendo sucedido por su único hijo varón, el príncipe Federico Gunter, como jefe de la casa y heredero de los principados de Schwarzburgo.

Matrimonio e hijos 
El príncipe Sizzo desposó con la princesa Alejandra de Anhalt (1868-1958) el 25 de enero de 1897 en Dessau. La princesa de Anhalt era la hija del duque reinante de Anhalt, Federico I, y de su esposa, la princesa Antonieta de Sajonia-Altemburgo. El príncipe Sizzo y la princesa Alejandra tuvieron dos hijas y un hijo.

 María Antonieta (1898-1984), casada con Federico Magnus V, conde de Solms-Wildenfels; tuvieron descendencia.
 Irene (1899-1939).
 Federico Gunter (1901-1971), casado con la princesa Sofía de Sajonia-Weimar-Eisenach; el matrimonio terminó en divorcio, sin descendencia.

Ancestros

Referencias

Enlaces externos 
Fotografía del Príncipe Sizzo

Príncipes de Alemania
Casa de Schwarzburgo
Pretendientes al trono
Mellizos
Consortes de miembros de la casa de Ascania
Nobles de Alemania del siglo XIX
Nobles de Alemania del siglo XX
Nacidos en Rudolstadt